Бърк може да се отнася за:
 Хора
 Брайън Бърк (р. 1968), американски телевизионен продуцент
 Едмънд Бърк (1729-1797), ирландски политик и философ
 Соломон Бърк (1940-2010), американски певец

 Окръзи в САЩ
 Бърк (окръг, Джорджия)
 Бърк (окръг, Северна Дакота)
 Бърк (окръг, Северна Каролина)

 Други
 Джулиет Бърк, телевизионна героиня